Kolyma (rivier), een rivier in het noordoosten van het Russische Verre Oosten
 Kolyma (regio), de regio rond de gelijknamige rivier, die ruwweg het autonome district Tsjoekotka en de oblast Magadan omvat
 Kolymagebergte of Hoogland van Kolyma, een bergrug aan de oostkant van de rivier
 Laagland van Kolyma of Kolyma-laagvlakte, een laaglandgebied in Noordoost-Siberië, aan de linkeroever van de rivier
 Golf van Kolyma, een golf in het zuidoosten van de Oost-Siberische Zee
 R-504 (Rusland), een federale autosnelweg met de naam Kolyma
 (15267) Kolyma, een planetoïde, vernoemd naar de rivier